Чачалака има више значења:

 Чачалака (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чачалака (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чачалака (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику